Nanquim (ou Nanjing) é uma cidade chinesa.

O termo "Nanquim" também pode referir-se a:

 Caneta nanquim, ou caneta-tinteiro, espécie de caneta.
 Massacre de Nanquim, genocídio ocasionado na China.
 Tinta nanquim, utilizada na escrita e na ilustração.
 Tratado de Nanquim, firmado entre a Dinastia Manchu e a Grã-Bretanha.

O termo "Nanjing" também pode referir-se a:

 Nanjing Automobile Group, uma montadora de veículos chinesa.

Desambiguação